

Toponyme

Canada 
 Farmington, Colombie-Britannique
 Farmington, Île-du-Prince-Édouard

États-Unis 
Farmington, Arkansas
Farmington, Californie
Farmington, Connecticut
Farmington, Delaware
Farmington, Kentucky
Farmington, Illinois
Farmington, Iowa
Farmington, Maine
Farmington, Michigan
Farmington, Minnesota
Farmington, Mississippi
Farmington, Missouri
Farmington, New Hampshire
Farmington, Nouveau-Mexique
Farmington, État de New York
Farmington, Pennsylvanie
Farmington, Utah
Farmington, Virginie
Farmington, Washington
Farmington, Virginie-Occidentale
Farmington, Wisconsin
West Farmington, Ohio

Royaume-Uni 
 Farmington, Gloucestershire

Hydronyme 
Rivière Farmington, dans le comté de Hartford, Connecticut, États-Unis.

Fiction 
 Farmington est un district fictif de Los Angeles, dans la série The Shield.

Homonymie de localités